aanduiding voor een bepaalde bloedgroep
 afkorting voor afstandsbediening
 Ancienne Belgique (gebouw), een concertgebouw in Brussel
 Ancienne Belgique (instelling), een Brusselse instelling voor het organiseren van culturele evenementen
 Air Berlin, met IATA-code AB
 Akademisk BK, een Deense voetbalclub
 De Aryan Brotherhood, een criminele bende die opereert in en rond Amerikaanse gevangenissen
 AB Rechtspraak Bestuursrecht, een Nederlands juridisch tijdschrift dat vroeger Administratiefrechtelijke beslissingen heette
 A.B. (achternaam), een Nederlandse achternaam
 A.B., voor Bachelor of Arts
 Les Autobus Bruxellois, een voormalig Belgische vervoersbedrijf
 A/B-test, een onderzoeksmethode in de informatica voor de doelmatigheid van informatiebronnen

Zwitserse particuliere spoorwegorganisaties
 Spoorlijn Gossau - Appenzell, ook wel Appenzeller Bahn
 Appenzeller Bahnen, een voormalige spoorwegonderneming, tot 2006
 Appenzeller Bahnen (2006), een fusie-organisatie, juridisch een voortzetting van de Appenzeller Bahnen

 Ab., als afkorting voor Aberratie (biologie)
 De voornaam Ab, van Abraham
 ab (vader), woord voor vader in semitische talen

Zie ook 
 AaBe, een voormalige textielfabriek in Tilburg
 Abée, een deelgemeente van de gemeente Tinlot in de Belgische provincie Luik